Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Gene Mayer 6-3, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Harold Solomon (primo turno)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Manuel Orantes (semifinali)

 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 José Higueras (campione)
 John Alexander (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1979